Люфенгпитек () — род вымерших в миоцене азиатских человекообразных обезьян, родственных сивапитеку и орангутану. Входит в подтрибу сивапитецина, трибу понгини, подсемейство гоминины в семействе гоминиды надсемейства антропоморфиды. До находки вида Khoratpithecus piriyai, люфенгпитек считался главным претендентом на роль предка орангутана.

Известно три вида:
 ,
 ,

Классификация 
 Отряд Приматы
 Подотряд Гаплориновые (Сухоносые приматы)
 Инфраотряд Обезьянообразные
 Парвотряд Узконосые обезьяны
 Надсемейство Человекообразные обезьяны, или Гоминоиды
 † Род Люфенгпитек (Lufengpithecus)
 † Вид Lufengpithecus lufengensis
 † Вид Lufengpithecus keiyuanensis
 † Вид Lufengpithecus hudienensis

Кладограмма из работы Zhang и Harrison, 2017:

См. также

Примечания

Литература 
 Henry M. McHenry: Function, Phylogeny, and Fossils: Miocene Hominoid Evolution and Adaptations
 Goodman, M., Czelusniak, J., Page, S. & Meireles: Where DNA Sequences Place Homo sapiens in a Phylogenetic Classification of Primates.
 McKenna, Bell: Classification of Mammal: Above the Species Level

Ссылки 
 
 Орангутанг меряется предками с человеком
 [www.apus.ru/site.xp/050053124051056052053124.html Найден древний примат]
 Rare Skull Fossil of Miocene Ape Lufengpithecus Found

Вымершие гоминиды
Млекопитающие миоцена